Герман се може односити на:

 Германи, група индоевропских народа
 Герман (молекул), хемијско једињење германијума са формулом -{GeH}-4
 Герман (планина), планина на граници Србије и Северне Македоније
 Герман (Ранковце), село у општини Ранковце, Северна Македонија
 Герман (Преспа) (Ајос Германос), село у општини Преспа, Грчка
 Герман (митологија), биће из словенске митологије

Особе:
 Патријарх Герман, 43. врховни поглавар Српске православне цркве у периоду 1958—1990
 Герман (војсковођа), византијски војсковођа
 Герман Титов, совјетски космонаут

Види још 
 Германија (вишезначна одредница)